

Населені пункти та їхні частини

 Бабськ — село в гміні Уршулін Володавського повіту Люблінського воєводства
 Бабськ — село в гміні Біла-Равська Равського повіту Лодзинського воєводства
 Бабськ — колонія в гміні Уршулін Володавського повіту Люблінського воєводства

Примітки